Our Souls at Night (boek), een roman uit 2015 van schrijver Kent Haruf
 Our Souls at Night (film), een Amerikaanse film uit 2017